Delespine est un patronyme francophone notamment porté par :
 La famille Delespine :
 Simon Delespine (1600-1675), maître général des œuvres de maçonnerie des bâtiments du roi, ponts et chaussées de France 
 Nicolas I Delespine (1632-1717), architecte français ;
 Pierre-Nicolas Delespine (1661-1719), architecte français ;
 Pierre-Charles Delespine (né en 1691), architecte français ;
 Louis-Jules Delespine (mort en 1796), architecte français ;
 Pierre-Jules Delespine (1756-1825), architecte français ;
 Alexandre II Delespine (1636- ?), architecte ;
 Alexandre I Delespine (vers 1610-1684), maître maçon, marié en premières noces avec Marie Dehesmant ;
 Nicolas II Delespine (1642-1729), architecte français, marié en 1666 à Judith Fresseins ;
 Pierre Delespine (1676-1745), contrôleur de la machine de Marly, marié en 1703 à Françoise-Pierrette Hardouin, fille de Michel Hardouin et nièce de Jules Hardouin-Mansart ;
 Pierre-Jules Delespine, contrôleur des bâtiments du roi à la machine de Marly ;
 Nicolas Delespine de Sousigny ;
 Pierre-Auguste Delespine de la Thuillerie ;
 Marie-Anne Françoise Delespine, mariée en 1746 avec Laurent-François Antoine, chevalier seigneur d'Aÿ.
 Marie-Anne Delespine, mariée en 1691 à Jacques V Gabriel ;
 Marie-Anne-Françoise Gabriel, mariée à Jean-Baptiste Dulac, seigneur de Besse.
 Adrien Delespine
 André-Louis Delespine, seigneur de Culoison ;
 Angélique-Charlotte Delespine, mariée à Étienne Dupuis, sieur Du Fayet ;
 Jean-Michel Dupuis, sieur Du Fayet ;
 Marie-Charlotte Dupuis Du Fayet ;
 Alexandre III Delespine (né en 1646-1741), architecte français ;
 Marie Delespine mariée en 1662 à Thomas Gobert ;
 Alexandre I Delespine (vers 1610-1684), maître maçon, marié en secondes noces avec Anne Poitevin ;
 François Delespine, avocat au parlement de Paris ;
 Jean-Baptiste-Alexandre Delespine (vers 1676-1767), imprimeur-libraire à Paris ayant acheté en 1702 le fonds et l'enseigne L'Image de Saint-Paul ayant appartenu au libraire Étienne Michallet (vers 1630-1699) qui avait le privilège d'imprimer Les Caractères de La Bruyère ;
 Charles-Jean-Baptiste Delespine (1705-1787), imprimeur-libraire à Paris.

 , dont : 
 Jean Delespine ou Jean de l'Espine du Pont-Alais (également orthographié du Pont-Allais ou du Pontalletz, 1490 ?-1560 ?), poète comique parisien ;
 Jean de L'Espine, (v. 1500 ?-1570 ?), médecin, astrologue et auteur d'un almanach.
 Jean Delespine ou Jean de l'Espine (1505-1576), architecte angevin ;
 Jean Delespine ou Jean de l'Espine (1505-1597), théologien et moraliste protestant angevin.

Notes et références 

Homonymie de patronyme